Джей-ліга 2017 — 25-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Кавасакі Фронтале.

Турнірна таблиця

Результати

Символічна збірна
 Накамура Косуке
 Нісі Даїґо
 Сьодзі Ген
 Elsinho
 Курумая Сінтаро
 Накамура Кенго
 Ідеґуті Йосуке
 Ямагуті Хотару
 Корокі Сіндзо
 Кобаясі Ю
 Сугімото Кеню

Джерела 
RSSSF 

2017 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2017 в Японії